Batam kan verwijzen naar:

 Batam (stad), een Indonesische stad met meer dan een miljoen inwoners
 Batam (eiland), een gelijknamig eiland dat onderdeel is van bovenstaande stad